Salão de Paris pode referir-se a:

 Salon de Paris - Exposição de arte fundada em 1667, em Paris.
 Mondial de l'Automobile - Exposição de automóveis em Paris.

Desambiguação